Rustyk (łac. Rusticus) – imię męskie pochodzenia łacińskiego, od rusticus - "rustykalny". Patronem tego imienia jest św. Rustyk, mnich (V wiek).

Rustyk imieniny obchodzi 25 kwietnia, 17 sierpnia, 10 października, 14 października i 26 października.

Żeński odpowiednik: Rustyka.

Zobacz też:
 Saint-Rustice

Męskie imiona łacińskie